Channel Rock steht für:

 Channel Rock (Argentinische Inseln), Felsen vor Antarktika
 Channel Rock (Südliche Shetlandinseln), Felsen vor der Livingston-Insel
 Channel Rock (Hongkong), Felsen in Kowloon Bay, Hongkong